Fagerholm ist ein schwedischer, besonders unter Finnlandschweden verbreiteter Nachname:

 Ardis Fagerholm (* 1971) schwedische Popsängerin
 Karl-August Fagerholm (1901–1984), finnischer Politiker und dreimaliger Ministerpräsident
 Matti Fagerholm, besser bekannt als Michael Monroe (* 1962), finnischer Rockmusiker
 Monika Fagerholm (* 1961), finnlandschwedische Schriftstellerin

sowie der Name 
 einer kleinen, zur ehemaligen finnlandschwedischen Gemeinde Nagu gehörenden Insel
 eines Småort auf der Insel Ingarö in der Gemeinde Värmdö

Siehe auch:
 Kabinett Fagerholm